

Personnalités 

 Alfred Molet (1850-1917), ingénieur chimiste français ;
 Émile Molet (1905-1942), militaire français, protagoniste d'exécutions sommaires ;
  (1773-1836), peintre espagnol.

Institutions 
 Museo Usina Molet, musée dans la région de Valle de Punilla, dans la province de Córdoba, en Argentine.

Voir aussi